Дуверхель () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Дуверхель, Альфредо (род. 1968) — кубинский боксёр.
 Дуверхель, Канделарио (1963—2016) — кубинский боксёр.